Campionato europeo di pallanuoto 1993 – torneo femminile
 Campionato europeo di pallanuoto 1993 – torneo maschile